VII Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet odbyły się w dniach 7–17 grudnia 2006 w Szwecji. W turnieju uczestniczyło 16 żeńskich reprezentacji. Reprezentacja Polski wzięła udział w mistrzostwach, zajęła 8 miejsce. Mistrzem Europy została Norwegia, która pokonała Rosję 27-23. Natomiast brązowy medal zdobyła reprezentacja Francji pokonując Niemcy 29-25.
MVP turnieju wybrano Gro Hammerseng z Norwegii. Najwięcej bramek – 58, zdobyła Nadine Krause z Niemiec.

Stadiony 
 Skövde, Arena Skövde
 Malmö, Baltiska hallen
 Göteborg, Scandinavium
 Sztokholm, Hovet

Faza wstępna

Grupa A (Skövde)

Grupa B (Göteborg)

Grupa C (Sztokholm)

Grupa D (Malmö) 

 W przypadku równej liczby punktów liczony był tiebreaker (stan bramek w meczach pomiędzy Hiszpanią, Francja, Danią)

Faza zasadnicza

Grupa I (Göteborg)

Grupa II (Sztokholm)

Faza finałowa

Miejsce 5-6

Półfinały

Miejsce 3-4

Finał 

ZWYCIĘZCA ME 2006

Norwegia TRZECI TYTUŁ

Nagrody indywidualne

Końcowa klasyfikacja VII Mistrzostw Europy 2006

Linki zewnętrzne 
 

2006 w piłce ręcznej
Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Szwecji
2006 w Szwecji
Piłka ręczna kobiet
Sport w Göteborgu
Sport w Sztokholmie
Sport w Malmö